Querô pode se referir a:

Uma Reportagem Maldita - Querô, a peça de Plínio Marcos.
Querô, o filme de Carlos Cortez (2007).

Ver também
 Quero

Desambiguação